Александр Иванович Чернышёв (1925—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1925 году в деревне Смольная Вершина. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1944 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1944—1991 гг. — мастер, замдиректора ремесленного училища, партийный работник, секретарь Петропавловского горкома КПК, председатель Петропавловского горисполкома, заведующий отделом Целинного крайисполкома, председатель Целиноградского горисполкома, первый секретарь Целиноградского горкома КП Казахстана, секретарь Целиноградского обкома КП Казахстана, министр коммунального/жилищно-коммунального хозяйства Казахской ССР, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 6-го, 8-го, 9-го, 10-го и 11-го созывов.

Умер в 1991 году. Похоронен на Алматинском кладбище на проспекте Рыскулова‎.

Примечания

Ссылки 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.

Секретари Петропавловского горкома КП Казахстана
Председатели Целиноградского горисполкома
Первые секретари Целиноградского горкома КП Казахстана
Секретари Целиноградского обкома КП Казахстана
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Похороненные на кладбище на проспекте Рыскулова